Końskie – gmina miejsko-wiejska w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do województwa kieleckiego.

Siedziba gminy to Końskie.

Na terenie miasta i gminy Końskie znajduje się podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, obejmująca obszar 64,2 ha i zagospodarowana w 100%.

Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 36 547 osób, a w 2013 roku 36 450 osób.

Struktura powierzchni 
Według danych z roku 2002 gmina Końskie ma obszar 249,9 km², w tym:
 użytki rolne: 41%
 użytki leśne: 49%

Natomiast według danych GUS z 2013 roku powierzchnia gminy to 250 km², a według Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z Wykonania Budżetu za 2013 rok, było to 250,18 km².

Gmina stanowi 21,92% powierzchni powiatu.

Demografia 
Dane z 30 czerwca 2004  

Dane z 2013

Miejscowości  

 Piramida wieku mieszkańców gminy Końskie w 2014 roku.

Sołectwa 
Baczyna, Barycz, Bedlenko, Bedlno, Brody, Dyszów, Gatniki, Górny Młyn, Gracuch, Izabelów, Jeżów, Koczwara, Kornica, Małachów (SIMC 0243760), Młynek Nieświński, Modliszewice, Nałęczów, Niebo, Nieświń, Nowy Dziebałtów, Nowy Kazanów, Nowy Sokołów, Paruchy, Piła, Pomorzany, Pomyków, Proćwin, Przybyszowy, Rogów, Sielpia Wielka, Sierosławice, Stadnicka Wola, Stara Kuźnica, Stary Dziebałtów, Stary Kazanów, Stary Sokołów, Sworzyce, Trzemoszna, Wąsosz, Wincentów.

Wsie bez statusu sołectwa: Chełb, Czerwony Most, Czysta, Drutarnia, Gabrielnia, Głupiów, Grabków, Kopaniny, Małachów (SIMC 0244340), Nowe Brody, Nowe Sierosławice, Piekło, Sielpia Mała, Szabelnia.

Sąsiednie gminy 
Białaczów, Gowarczów, Przysucha, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów

Przypisy